Auguste Van Landeghem (1872-1928), homme politique belge ;
 Chantal van Landeghem (née en 1994), nageuse canadienne ;
 Gaston Van Landeghem (1883-1948), artiste-peintre, décorateur et graveur belge ;
 Ghislain Van Landeghem (né en 1948), coureur cycliste belge ;
 Ria Van Landeghem (née en 1957), athlète belge ;
 Vital Van Landeghem (1912-?), footballeur belge.